7-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 22 по 30 сентября 2001 года в двух городах Хорватии (Пуле и Риеке) с участием 15 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул выиграла юниорская сборная Китая.

Команды-участницы 
 Хорватия — команда страны-организатора;
 Италия, Польша, Белоруссия, Россия, Испания, Чехия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2001;
 Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2001;
 Доминиканская Республика — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2000;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2000;
 Кения — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2000.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Хорватии, представлявшей страну-хозяйку, 15 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов. После отказа сборной Пуэрто-Рико число участников сократилось до 15.

* Чехия включена в число участников чемпионата вместо отказавшейся Германии.
** Пуэрто-Рико отказалось от участия в чемпионате.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 15 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием разыграли медали чемпионата.

Предварительный этап

Группа A 
Риека

22 сентября
 Тайвань — Испания 3:0 (25:19, 25:13, 25:21); Хорватия — Кения 3:0 (25:15, 25:16, 25:8).

23 сентября
 Тайвань — Кения 3:0 (25:15, 25:17, 30:28); Хорватия — Испания 3:1 (25:12, 25:21, 19:25, 25:22).

24 сентября
 Испания — Кения 3:0 (25:13, 25:19, 25:15); Тайвань — Хорватия 3:0 (25:22, 25:16, 25:20).

Группа В 
Пула

22 сентября
 Япония — Белоруссия 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 25:18); Россия — Доминиканская Республика 3:1 (16:25, 25:7, 25:15, 25:19).

23 сентября
 Доминиканская Республика — Япония 3:2 (23:25, 21:25, 25:22, 25:16, 15:12); Россия — Белоруссия 3:0 (25:20, 25:23, 25:23).

24 сентября
 Россия — Япония 3:2 (25:22, 15:25, 24:26, 25:22, 15:10); Белоруссия — Доминиканская Республика 3:2 (25:15, 25:23, 26:28, 16:25, 15:10).

Группа С 
Пула

22 сентября
 Польша — Чехия 3:0 (27:25, 25:23, 25:19); Бразилия — Италия 3:2 (25:23, 19:25, 25:19, 21:25, 15:10).

23 сентября
 Польша — Италия 3:0 (25:21, 25:15, 25:17); Бразилия — Чехия 3:0 (26:24, 25:20, 25:17).

24 сентября
 Италия — Чехия 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:23); Бразилия — Польша 3:2 (25:20, 25:16, 23:25, 15:25, 15:13).

Группа D 
Риека

 Пуэрто-Рико — отказ.

22 сентября
 Аргентина — Южная Корея 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

23 сентября
 Китай — Аргентина 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

24 сентября
 Китай — Южная Корея 3:2 (25:18, 22:25, 17:25, 25:16, 15:13).

Классификационные матчи 
Матчи между победителями групп предварительного этапа за выбор соперников в 1/4-финала.
Пула

26 сентября
 Китай — Бразилия 3:0 (25:21, 25:13, 25:22).
 Россия — Тайвань 3:0 (25:15, 25:17, 25:22).

Плей-офф 
Пула

1/8 финала 
26 сентября
 Польша — Испания 3:1 (23:25, 25:22, 25:14, 25:18).
 Италия — Аргентина 3:0 (25:18, 25:18, 25:23).
 Япония — Южная Корея 3:1 (22:25, 25:15, 25:21, 25:17).
 Доминиканская Республика — Хорватия 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:19).

Четвертьфинал 
27 сентября
 Польша — Россия 3:0 (27:25, 25:21, 25:18).
 Бразилия — Доминиканская Республика 3:1 (22:25, 25:13, 25:22, 25:18).
 Италия — Тайвань 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:22).
 Китай — Япония 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Полуфинал за 5—8-е места 
29 сентября
 Россия — Доминиканская Республика 3:1 (30:28, 23:25, 25:18, 25:19).
 Япония — Тайвань 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).

Полуфинал за 1—4-е места 
29 сентября
 Бразилия — Польша 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:22).
 Китай — Италия 3:1 (25:22, 18:25, 25:16, 25:15).

Матч за 7-е место 
30 сентября
 Тайвань — Доминиканская Республика 3:1 (25:19, 31:29, 14:25, 25:19).

Матч за 5-е место 
30 сентября
 Япония — Россия 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

Матч за 3-е место 
30 сентября
 Польша — Италия 3:2 (25:12, 22:25, 25:22, 23:25, 15:10).

Финал 
30 сентября
 Китай — Бразилия 3:1 (25:23, 25:21, 25:27, 25:22).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Китай. Чжан Сянь, Сунь Яньцю, Ян Шуан, Хо Синь, Хуан Хуэйпин, Ван Тин, Цзян Вэй, Юй Чуньлин, ...

  Бразилия: Фернанда Грицбах, Даниэль Линс, Лоррэн Нава Пинто ди Оливейра, Фабиана Клаудино, Ракель Ленартович, Элизабет Хинтеман, Алессандра Алвис Сперб, Дайс Фигейредо, Жойс Гомис да Силва, Николь Дель Рио Айд Корреа, Ракел Алин дус Сантус, Фернанда Берти Алвис. Главный тренер — Вадсон Лима.

  Польша: Анна Бараньская, Габриэла Булавчик, Милена Садурек, Юстына Ордак, Йоанна Качор, Изабела Зебровская, Агата Савицкая, Паулина Гомулка, Марцена Вильчиньская, Анна Подолец, ...

Индивидуальные призы 
 Лучшая связующая:  Чжан Сянь
 Лучшая нападающая:  Фабиана Клаудино
 Лучшая блокирующая:  Фабиана Клаудино
 Лучшая на подаче:  Аяко Сана
 Лучшая на приёме:  Ракель Ленартович
 Лучшая в защите:  Сара Парис
 Самая результативная:  Хуан Хуэйпин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 2001. women.volleybox

2001
2001 год в волейболе
Чемпионаты мира в Хорватии